Mechanix, album du groupe UFO
 The Mechanix,  une chanson de Megadeth